Brian Binnie (1953-2022), aviateur et astronaute américain ;
 Christopher Binnie (1989-), joueur de squash jamaïcain ;
 Ian Binnie (1939-), juge canadien ;
 William Binnie (1958-), pilote automobile américain.